La Duchesse de Langeais (roman) - roman van Honoré de Balzac
 La Duchesse de Langeais (1942) - Franse film uit 1942, gebaseerd op bovenstaande roman